El título La Muralla puede referirse a:

 la obra de teatro La Muralla, de Joaquín Calvo Sotelo
 la historieta La Muralla, de Josep María Beà;
 la telenovela brasileña '''''La Muralla.
 la canción La muralla, de Quilapayún, musicando el poema de Nicolás Guillén.
pucará Cerro La Muralla